Орже́р-ан-Бос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 32 км на північний захід від Орлеана, 38 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 401 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1019,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оржер-ан-Бос на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Оржер-ан-Бос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар